Cemetery Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cemetery Hill (Alabama)	
 Cemetery Hill (Connecticut)	
 Cemetery Hill (Georgia)	
 Cemetery Hill (Kalifornien)	
 Cemetery Hill (Henry County, Kentucky)	
 Cemetery Hill (Livingston County, Kentucky)	
 Cemetery Hill (Washington County, Kentucky)	
 Cemetery Hill (Maine)	
 Cemetery Hill (Montana)	
 Cemetery Hill (Nevada)	
 Cemetery Hill (New Hampshire)	
 Cemetery Hill (Ohio)	
 Cemetery Hill (Multnomah County, Oregon)	
 Cemetery Hill (Polk County, Oregon)	
 Cemetery Hill (Wallowa County, Oregon)	
 Cemetery Hill (Adams County, Pennsylvania)	
 Cemetery Hill (Washington County, Pennsylvania)	
 Cemetery Hill (South Dakota)	
 Cemetery Hill (Vermont)	
 Cemetery Hill (Wisconsin)